Медный всадник:

 Медный всадник — памятник Петру I в Санкт-Петербурге.
 «Медный всадник» — поэма А. С. Пушкина.
 «Медный всадник» — балет на музыку Р. М. Глиэра.
 «Медный всадник» — кинопремия.
 «Медный всадник» — издательство.